Departamento de Santa Rosa kan syfta på:

Argentina 

 Departamento de Santa Rosa (kommun i Argentina, Mendoza), 
 Departamento de Santa Rosa (kommun i Argentina, Catamarca),

Guatemala 

 Departamento de Santa Rosa (departement), 

Robotskapade Argentinaförgreningar